Mantzel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Mantzel (1643–1716), Philosoph, Hochschullehrer an der Universität Rostock
 Otto Mantzel (1882–1968), deutscher Bildhauer
 Wolf-Dieter Mantzel, deutscher Automobilrennfahrer